Teixeira Pinto steht für:

 Teixeira Pinto, den portugiesischen Namen von Canchungo in Guinea-Bissau

Teixeira Pinto ist der Familienname folgender Personen:

 Bento Teixeira Pinto (1561–1618), brasilianischer Schriftsteller 
 Elsa Teixeira Pinto, Politikerin in Sao Tome und Principe
 Emírcio Teixeira Pinto (1899–??), portugiesischer Militär
 João Ricardo Carneiro Teixeira Pinto (* 1949), portugiesisch-brasilianischer Musiker
 João Teixeira Pinto (1876–1917), genannt der Teufelshauptmann, portugiesischer Kolonialoffizier
 João Teixeira Pinto (o Kurika), portugiesischer Kolonialoffizier
 Luís Maria Teixeira Pinto (1927–2012), portugiesischer Ökonom und Politiker
 Paulo Teixeira Pinto (* 1960), portugiesischer Bankier